Чемпионат Люксембурга по футболу 1979/1980 — 66-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1979/1980
Люксембург
Люксембург
1979 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1980 году